Château-Vieux, ancienne commune de l'Allier fusionnée dans Montluçon ;
 Le Château-Vieux, un édifice de Bayonne ;
 Le Château vieux de Clermont à Clermont en Haute-Savoie ;
 Le Château-Vieux d'Allinges (Haute-Savoie) ;
 Château-Vieux de Mercury (Savoie)
 Le Château de Château-Vieux (Cessens) (Savoie) ;
 Le Château Vieux de Jourgnac ;
 Le Château-Vieux, un château en ruine à Monthey, en Suisse.